Cass County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Cass County in Georgia, früherer Name des Bartow County
 Cass County (Illinois)
 Cass County (Indiana)
 Cass County (Iowa)
 Cass County (Michigan)
 Cass County (Minnesota)
 Cass County (Missouri)
 Cass County (Nebraska)
 Cass County (North Dakota)
 Cass County (Texas)